Тадеуш Герасимович (немецкий псевдоним: «Эрвин Брониковский»; , —) — поляк, сотрудник германской военной разведки, зондерфюрер К (соответствовал чину капитан германской армии).

C 1919 года — сотрудник польской разведки.

Дважды арестовывался польскими властями по обвинению в шпионских связях с германской разведкой.

С 1939 года — сотрудник немецкой разведки абвера, переводчик в отделах немецкой разведки в Варшаве и Тирасполе.

С 1941 года — в разведотделе 2-й танковой армии;

C начала 1942 года — работал инструктором по агентурной разведке в Абверкоманде-103.

До ареста был инструктором Центрального разведывательного органа при ставке германского Главного командования на Восточном фронте и помощником начальника разведшколы в Нидерзее (Восточная Пруссия).

В июле 1944 года во время инспекторской проверки в районе Барановичей захвачен сотрудниками военной контрразведки СМЕРШ. Умер в тюрьме.

Ссылки 
 Справочные материалы об органах Германской разведки
 Исторический форум
 [wap.militera.borda.ru/?1-5-0-00000760-000-80-0 Катынь]
 Военная разведка Германии

Литература 
 Евгений Александрович Толстых Агент «Никто»: из истории «Смерш»
 Ставицкий В. Игра на чужом поле
 СМЕРШ: исторические очерки и архивные документы
 Neman
 СМЕРШ: гвардия Сталина

Примечания 

Офицеры Германии
Переводчики Германии
Разведчики Германии
Разведчики Польши
Разведчики Второй мировой войны
Умершие в местах лишения свободы